Лос Гвахардо има више значења:

 Лос Гвахардо (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гвахардо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику